Agasyllis gummifera är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av Spreng. och Johann Heinrich Dierbach. Agasyllis gummifera ingår i släktet Agasyllis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gummifera